In 1987 werd de negende editie van de Amílcar Cabral Cup gespeeld. Het toernooi werd gespeeld in Conakry, Guinee. Op dit toernooi won het elftal van Guinee door in de finale Mali te verslaan met 1–0. In de troostfinale won Senegal van Sierra Leone. Senegal won na strafschoppen en werd zo derde van het toernooi.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Wedstrijd om vijfde plaats

Troostfinale

Finale

Externe links

Amilcar Cabral Cup
Voetbal in 1987
Voetbal in Guinee
Sportevenement in Guinee